Tudor steht für:
 Haus Tudor, Royal House of Tudor, walisisches Adelsgeschlecht
 Tudor (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tudor (Kenia), Ward in Kenia
 Tudor (Uhrenmarke), Zweitmarke von Rolex
 Tudor City, Apartment-Komplex in New York City
 Tudor-Domäne,  konservierte Proteindomäne
 Tudor-Rose, heraldische Figur
 Tudorstil, gotischer Baustil
 Avro Tudor, britisches Verkehrsflugzeug
 Škoda 1101 Tudor, Kleinwagen des Automobilhersteller Škoda Auto
 Škoda Tudor (Studie), Konzeptfahrzeug von Škoda Auto
 Nanu Tudor, Kurzfilm

Siehe auch:
 Die Tudors, Fernsehserie